Ниже приведён список морских контейнерных портов, отсортированных по объёму грузооборота, измеренному в ДФЭ. В него включены 50 самых крупных международных портов на период 2009 г.

Данные в таблице в тысячах ДФЭ.

Примечания 

Списки портов
Сравнительные списки
Контейнерные перевозки